Les langues peuvent être analysées en fonction de leur répartition par continent. L'intérêt est de ne montrer que les langues réparties par au moins 2 continents.

Classement

Articles connexes 

Liste de langues par nombre de pays utilisateurs

Notes et références 

Continents
Répartition géographique d'une langue